Фаа — многозначное слово. Может означать:

 Фаа — коммуна во Французской Полинезии на острове Таити.
 Фаа, Камилла — Камилла Фаа ди Бруно да Казале (), Камилла Фаа Гонзага, маркиза Момбаруццо (1599—1662) — первая морганатическая жена Фердинандо I Гонзага, герцога Мантуи и Монферрата.
  — Джонни Фаа,  Шотландии, известный также как сэр Джон Фаа из Данбара (), XVI век. Его имя связано с легендой о похищении жены лорда Джона Кеннеди, шестого графа Кассиллиса. Образ короля цыган Джона Фаа был использован для персонажа цикла книг фэнтези «Тёмные начала» Филипа Пулмана и его экранизации.

См. также 
 Фаа ди Бруно () — итальянский дворянский род
  (дословно с ) — традиционный самоанский образ жизни.
 ФАА
 FAA
 Фааа
 Фа